Чхонхэджин может означать:

 Чхонхэджин — порт и особый административный округ (828—851) государства Силла.
  — противолодочный корабль Военно-морских сил Республики Корея, построенный в 1995 году.
  — судоходная компания, которой принадлежал паром «Севоль», потерпевший крушение в 2014 году.